Nelson Sardenberg (Belo Horizonte, 1970. augusztus 1. –) brazil karatéka. A Pánamerikai Játékokon 1999-ben és 2003-ban ezüstérmet, 2007-ben pedig bronzérmet szerzett. Mindkét ezüstéremmel végződő tornája döntőjében az amerikai John Fonseca verte meg.

2002-ben eltörött az állkapcsa, miközben a Pánamerikai Játékokon vett részt. Emiatt műtéten esett át.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1970-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil sportolók
Élő személyek